Верхоя́нск () — город в Верхоянском улусе Якутии, на правом берегу реки Яна, в 92 км к юго-западу от административного центра улуса — Батагая. Самый северный город Якутии.

Население —  чел. (). Верхоянск — по результатам Всероссийской переписи населения 2020 (2021) года самый маленький населённый пункт в России, имеющий статус города. Чекалин теперь занимает лишь предпоследнюю строчку с 935 жителями.

Образует городское поселение «Верхоянск».

Верхоянск — одно из самых холодных мест на Земле, самый холодный город в мире. Самая низкая температура −67,8 °C была зарегистрирована здесь в январе 1885 года. Верхоянск часто называют полюсом холода северного полушария.

Однако, хотя и , но право о статусе самого холодного места северного полушария оспариваются Оймяконом (-67,7 °C) и Норт-Айс в Гренландии (- 66,1 °C)

15 января 1885 года политссыльный С.Ф. Ковалик зафиксировал температуру в -67,8 °C. Эта температура в Северном Полушарии остаётся рекордной и поныне. Эти данные включены в "Летопись Главной физической обсерватории"

Название 
Назван по расположению в верховьях реки Яна. Первоначальное название Верхоянский острог. В 1817 году с получением статуса города закрепилось название «Верхоянск».

История 
Основан в 1638 году как казачье зимовье Посником Ивановым.

В Верхоянск отправляли политических ссыльных. Первым сюда был выслан участник польского восстания 1863 года, поэт Викентий Пужицкий. Также отбывали здесь ссылку декабрист С. Г. Краснокутский и Г. А. Мартюшин, его верный товарищ. Участник революционного движения 1860-х гг. И. А. Худяков, польский революционер, этнограф Вацлав Серошевский, революционеры П. И. Войноральский, И. В. Бабушкин, В. П. Ногин.

Экономика 
Основная отрасль — сельское хозяйство (скотоводство, коневодство, оленеводство), а также пушной промысел.
Хозяйственный центр лесопромышленного пункта.
Речная пристань.

Население

Климат 

Город расположен в субарктическом поясе, на широте Исландии, но из-за исключительно низких зимних температур его относят к арктическому. Зима экстремально холодная, сухая и длительная, лето короткое, но тёплое и относительно сухое (бывают и жаркие периоды), хотя бывают и резкие похолодания. Город с самой большой разницей максимальной и минимальной температур. Осадков выпадает мало — 150—200 мм (сравнимо с количеством осадков в пустынях). Заморозки возможны круглый год, включая и лето.

 Среднегодовая температура — −14,5°
 Среднегодовая скорость ветра — 1,4 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 69 % 
 По данным метеорологического портала "Погода и климат" повышение температуры в Верхоянске за последние 90 лет составило в среднем 1,2°C:

Абсолютный минимум температуры 

15 января 1885 года в Верхоянске политссыльным С. Ф. Коваликом на оборудованной А. А. Бунге, руководителем экспедиции Российской академии наук, метеорологической станции была зарегистрирована минимальная температура воздуха, равная −67,1 °C. Но в феврале 1892 года в Верхоянске была зарегистрирована ещё более низкая температура −69,8 °C. Однако в журналах наблюдателя была обнаружена ошибка при введении поправки на температуру величиной в 2,2 °C, эта ошибка была исправлена, и самой низкой температурой в Верхоянске считается −67,6 °C.
В 2005 году открыта мемориальная доска в честь 120-летия (то есть с 1885 года) регистрации абсолютного минимума температуры в северном полушарии.

Примечания

Ссылки 

 Верхоянский улусный краеведческий музей «Полюс холода»
 NINA A. STJPANOVA. ON THE LOWEST TEMPERATURES ON EARTH MONTHLY WEATHER REVIEW, January 1958
 Christopher C. Burt. The Coldest Places on Earth Weather Extremes, 19.01.2011
 
 

 
Города, основанные в XVII веке
Экстремальные точки Земли